Komsi (Otepää), een plaats in Estland, gemeente Otepää
Kõmsi, een plaats in Estland, gemeente Hanila
 Komës, ook wel Komsi genoemd, een plaats in Albanië